Thysselinum involucratum är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Thysselinum involucratum ingår i släktet Thysselinum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
involucratum